Глиница може бити:

 Глиница (хемија), алуминијум оксид

или

 Глиница (ријека), ријека, притока Глине на подручју општине Велика Кладуша
 Глиница (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ